Костикова, Валентина Кузьминична (в замужестве Куликова; 1935—1997) — советская баскетболистка.
 Костикова, Мария Александровна (в замужестве Риваль; род. 1984) — российская актриса.